Den Namen Friedrichs-Universität tragen oder trugen folgende Hochschulen:

 Friedrichs-Universität Bützow
 Katholisch-Theologische Friedrichs-Universität Ellwangen
 Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg